Kings Cross kan henvise til:

 Kings Cross (bydel) - et bydel i den centrale London, i bydel Camden
 King's Cross Station - en endestation i det centrale London
 Samme station optræder tillige i en lidt anden udgave i Harry Potter universet
 King's Cross St. Pancras Station - en London Underground-station i Camden-bydelen